Příjmení Kosek nosí více významných osobností:

 Daniel Kosek (* 2001) – český fotbalista
 Helena Kosková (* 1935) – česká literární kritička a historička
 Otakar Kosek (1944–2022) – český televizní a filmový režisér a dramatik